Satyros (en grec ancien ) est un nom d'origine grecque qui peut désigner :
 Deux rois du Bosphore :
 Satyros  (431-387 av. J.-C.),
 Satyros II (310 av. J.-C.) ;
 , tyran d'Héraclée du Pont au  ;
 Satyros de Priène, architecte du 
 Satyros de Callatis, auteur grec de la deuxième moitié du

Voir aussi